Oschtschepkow ist der Familienname folgender Personen:

 Stanislaw Nikolajewitsch Oschtschepkow (* 1989), russischer Skispringer
 Stepan Michailowitsch Oschtschepkow (1934–2012), sowjetischer Kanute